Taunus puede hacer referencia a:

 La cordillera del Taunus, sistema montañoso ubicado en la zona sudoeste de Alemania, entre los estados de Hesse y Renania-Palatinado; o
 El Ford Taunus, modelo de la marca Ford, que fue fabricado en Alemania y Argentina durante las décadas del '70 y '90.